

Niemcy 
 Helmstorf – dzielnica Tessin
 Helmstorf – dzielnica gminy Seevetal w powiecie Harburg, w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Helmstorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

Zobacz też 
 Helmsdorf